Чемпионат Азии по футболу 2016 среди юношей до 19 лет — 39-й розыгрыш чемпионата Азии по футболу среди юношей. 3 июня 2015 года организатором был выбран Бахрейн. В этом турнире имеют право принимать участие игроки, родившиеся после 1 января 1997 года.

Победителем в первый раз в своей истории стала команда Японии, обыгравшая в финале Саудовскую Аравию в серии пенальти.

Чемпионат также сыграл роль отборочного турнира для чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд 2017 в Индии, на который попали четыре лучших команды из Азии.

Отборочный турнир 

[[Файл:2016_U19_AFC_Asian_Cup_qualifying_map.png|thumb|280px|

Квалифицировались в финальный турнир

Места проведения 
Матчи турнира проходили на 2 стадионах:

Финальный турнир

Жеребьёвка и посев команд 
Жеребьёвка финального турнира состоялась 30 апреля 2016, 19:00 AST (UTC+3), в Манаме. 16 команд были поделены на 4 группы по 4 команды в каждой. Посеяны команды были согласно результатам выступления на прошлом турнире.

Главные тренеры и капитаны команд

Составы команд

Экипировка команд

Судьи

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные соревнования по футболу в Бахрейне
Спорт в Бахрейне в 2016 году
Футбол в Азии в 2016 году
Октябрь 2016 года
Чемпионаты Азии в 2016 году
Сентябрь 2016 года
Чемпионаты Азии в Бахрейне